Division I i ishockey 1967/1968 var den 24:e säsongen med Division I som högsta serie inom ishockeyn i Sverige. Serien bestod av sexton lag indelade i två grupper, som båda spelades i 21 omgångar. Det betydde att alla lag möttes tre gånger. De fyra lag som placerade sig högst i respektive grupp gick vidare till slutspel. De två sämst placerade lagen i varje grupp flyttades ner till Division II. Denna säsong återinfördes mästerskapsserien som en enkelserie där de åtta främsta lagen gjorde upp om titeln svenska mästare.

Brynäs tog sitt fjärde SM-guld. Det var den tredje säsongen i rad som laget segrade och nu var man det nya dominerande laget inom svensk ishockey.  Norra gruppen vanns av Leksand ett poäng före Solnalaget AIK. Även Mora och Modo (Örnsköldsvik) kvalificerade sig till mästerskapsserien. I botten av tabellen placerade sig Teg (Umeå) och Strömsbro (Gävle) som båda flyttades ner till division II. Den södra gruppen vanns av Brynäs redan i den näst sista omgången. Även Södertälje, Djurgården (Stockholm) och Västra Frölunda (Göteborg) kvalificerade sig för mästerskapsserien. Färjestad (Karlstad) och Tingsryd placerade sig sist och flyttades ner till division II.

Division I Norra

Division I Södra

Svenska mästerskapsserien

Svenska mästarna

Se även
 Division II i ishockey 1967/1968
 Ishockey vid olympiska vinterspelen 1968

Källor

1967/1968
Ishockeysäsongen 1967/1968
Sport i Sverige 1967
Sport i Sverige 1968